Kasembon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kasembon (administrativ by i Indonesien, lat -7,79, long 112,32), Jawa Timur, 
 Kecamatan Kasembon, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Kasembon (administrativ by i Indonesien, lat -8,09, long 112,67), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar